Imię i nazwisko Constantin Dumitrescu nosili lub noszą m.in.:
 Constantin Dumitrescu (1868–1935) – rumuński wojskowy, generał
 Constantin Dumitrescu  (ur. 1931) – rumuński bokser, medalista olimpijski z 1956
 Constantin Dumitrescu  (ur. 1934) – rumuński kolarz szosowy
Zob. też:
 Constantin Ticu Dumitrescu (1928–2008) – rumuński więzień polityczny i polityk